Спешнёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Орловская область
 Спешнёвское сельское поселение — входит в Корсаковский район

Ульяновская область
 Спешнёвское сельское поселение — входит в Кузоватовский район